Marietta Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marietta Township (Iowa)
 Marietta Township (Nebraska)
 Marietta Township (Ohio)